Héctor Sebastián Sciorilli às vezes grafado como Sebastián Sciorilli (Buenos Aires, Argentina, 2 de maio, 1989) é um futebolista Argentino que joga como Meia.

Carreira 
Sciorilli fez sua estreia aos 18 anos de idade em 8 de abril de 2007 com o River Plate contra o Belgrano. Ele jogou em quatro jogos durante a temporada 2006-2007.  

Em 2008 fazia parte do esquadrão que conquistou o torneio Clausura, mas ele só teve destaque em um dos jogos. 

Em 2008 foi emprestado ao Colón de Santa Fe e em 2009 juntou-se ao recém-promovido Chacarita Juniors por empréstimo.

Em 2010 foi novamente emprestado ao Independiente Rivadavia. 

E em 2011 ele foi emprestado por um ano ao América Mineiro do Brasil, sendo o primeiro clube que Sebastián jogou fora da Argentina. Porém, na equipe de Belo Horizonte teve uma passagem apagada, e, pouco aproveitado rescindiu com o clube para atuar por uma equipe da Bulgária.

Títulos 
 River Plate
  Campeonato Argentino: 2007-08

Referências

Ligações Externas
 Página do Jogador no Ogol

Futebolistas da Argentina
Futebolistas do Club Atlético River Plate
Futebolistas do América Futebol Clube (Belo Horizonte)
Futebolistas do Club Social de Deportes Rangers